Tarkwiniusz Stary – według tradycji piąty król Rzymu, panujący w latach 617-579 p.n.e
 Tarkwiniusz Pyszny – według tradycji siódmy i ostatni król Rzymu, panujący w latach 535-509 p.n.e
 Lucjusz Tarkwiniusz Kollatyn – krewny Tarkwiniusza Pysznego i jeden z przywódców buntu przeciw niemu, mąż Lukrecji; wraz z Brutusem powołany w 509 p.n.e. na pierwszego konsula
 Sekstus Tarkwiniusz – syn Tarkwiniusza Pysznego; zgwałcił Lukrecję

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Tarkwiniuszy